

Carriera

Club
Tra il 2017 ed il 2019 ha giocato 4 partite nella prima divisione francese con il ; nell'estate del 2019 viene ceduto in prestito al , club della prima divisione portoghese.

Nazionale
Ha esordito in nazionale nel 2016; nel 2017 ha partecipato alla Coppa d'Africa.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

ASEC Mimosas: 2016-2017, 2017-2018

ASEC Mimosas: 2018

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale burkinabé